Альт:
 Альт — голосовой регистр между более высоким сопрано и низким тенором.
 Сокращённое название музыкальных инструментов альтового регистра. Примеры:
 Альт — смычковый музыкальный инструмент.
 Альт — медный духовой инструмент семейства саксгорнов.
 Альт — вид саксофона.
 Альтовый гобой (английский рожок).
 Альтовый кларнет, Бассетгорн.
 Альтовая флейта.
 Alt (клавиша) — клавиша на клавиатуре IBM PC‐совместимых ПК.
 ALT Linux — это семейство дистрибутивов Linux, являющихся отдельной ветвью развития русскоязычного Linux.
 Альтбир или Альт — сорт пива.
 Альт в Массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх — второстепенные персонажи одного игрока, развитие которых облегчается благодаря тому, что они получают деньги и ресурсы от основного персонажа. Также называются твинками и мультами.
 Альт Телеком — российская сеть салонов сотовой связи и электроники.
 Телеканал «Альт» — первый российский частный телеканал, вещавший в Нарьян-Маре в 1991—2005 годах.

Фамилия 
 Альт, Альбрехт (1883—1956) — немецкий учёный, библеист, исследователь Ветхого Завета. Один из ведущих протестантских богословов.
 Альт, Виктор Валентинович (род. 1946) — член-корреспондент РАСХН, директор Сибирского физико-технического института аграрных проблем СО РАСХН.
 Альт, Кэрол (род. 1960) — американская модель и актриса.
 Альт, Рудольф фон (1812—1905) — австрийский живописец.
 Альт, Якоб (1789—1872) — австрийский художник-пейзажист, график и литограф.

См. также 
 Alt